Hormiguillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cecropia obtusifolia, o
 el nombre común de la planta Platymiscium dimorphandrum.
Hormiguillo, enfermedad del caballo